Le DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (Geii ou GE2I) est un diplôme de l'enseignement supérieur en France (Bac+2) délivré dans certains Instituts Universitaires de Technologies (IUT) le proposant.

Objectifs 
L'objectif du DUT GEII est de former en deux ans des techniciens supérieurs compétents dans les techniques modernes du Génie Électrique (électronique analogique et numérique, électrotechnique, électronique de puissance, télécommunication, CEM) et de l'Informatique Industrielle (automatismes, régulation, microcontrôleurs DSP, langages informatiques assembleur, C#, programmation orientée objet et systèmes d'exploitation multitâches et temps réel, réseaux locaux, configuration, sécurité, systèmes embarqués, traitement du signal et de l'image).

Les secteurs d’activité sont très larges en raison des multiples applications de l’électronique, de l’électrotechnique et de l’informatique dans l'industrie et les services. Les compétences du diplômé GEII sont appréciées dans des secteurs aussi divers que :
 les industries de transformation et manufacturières,
 la production et la gestion de l’énergie,
 l’aéronautique,
 l’aérospatial et la défense,
 l’industrie électronique et microélectronique,
 la santé,
 les transports et l’automobile,
 l’agroalimentaire et les agro-industries,
 les technologies de l’information et de la communication,
 la logistique et la manutention.

Admission 
L'admission se fait sur dossier et avec envoi éventuel d'une lettre de motivation et/ou d'un CV pour les bacheliers des séries S, STI (Électronique, Électrotechnique) entre autres et STL option physique. Un entretien suivant les IUT peut s'effectuer. L'admission se fait également pour les étudiants en réorientation après 1 ou 2 années d'études supérieures (université, classes préparatoires, écoles d'ingénieurs postbac, PACES) ainsi que par VAE (Validation des acquis de l'expérience).

Déroulement et organisation de la formation 
La formation dure deux ans (quatre semestres). Pendant la deuxième année est proposé le choix entre plusieurs modules complémentaire de spécialisation. Ce DUT

Un stage de 10 semaines en entreprise vient clôturer la formation. Ce stage permet à l'étudiant de mettre en pratique son savoir au sein d'une entreprise. Il peut être effectué à l'étranger (bourses d'aide à la mobilité).

Les projets tutorés (en groupe de 3-4 étudiants) permet de développer l'autonomie et la prise de responsabilité. C'est également une initiation à une démarche industrielle : du cahier des charge au produit ou service final. Encadré par un enseignant, le projet tutoré peut être confié par des industriels.

L'atout du DUT par rapport à d'autres formations en 2 ans est son contrôle continu des connaissances (pas d'examen terminal).

Programme Pédagogique National 
Comme tous les DUT, le DUT GEII est régi par un programme pédagogique national. La formation est organisée en trois thèmes correspondants chacun à une unité d'enseignement pour chaque semestre. Les sous points ci-dessous correspondent aux différents intitulés des modules de tronc commun que l'on retrouve sous chaque thème.
 Thème 1 : composants, systèmes et applications
 Énergie
 Système d'information numérique
 Informatique
 Systèmes électronique
 Automatismes
 Réseaux
 Automatique
 Thème 2 : innovation par la technologie et les projets
 Outils logiciels
 Études et réalisations d'ensembles pluritechnologiques
 Projet personnel et professionnel
 Compétences projet
 Adaptation et méthodologie pour la réussite universitaire
 Thème 3 : formation scientifique et humaine
 Anglais
 Mathématique
 Expression-Communication
 Physique

Au , le thème 1 est remplacé par l'UE du stage.

Liste des IUT proposant la formation GEII 
IUT d'Angers-Cholet
IUT d'Angoulême
IUT d'Annecy
IUT de l'Aisne (génie électrique & informatique industrielle Soissons)
IUT de Belfort-Montbéliard
IUT de Béthune
IUT de Bordeaux
IUT de Brest
IUT du Limousin -  Brive la Gaillarde
IUT de Cachan
IUT de Calais
IUT de Cergy-Pontoise
IUT de Chartres
IUT de l'Indre, site de Châteauroux
IUT de Cherbourg-Manche
IUT du Creusot
IUT de Créteil
IUT d'Évry
IUT 1 de Grenoble
IUT de Haguenau
IUT du Havre (Parcours EME et AII)
IUT de Kourou
IUT « A » de Lille
IUT Lyon 1 - Villeurbanne
IUT de Marseille
IUT de Montpellier
IUT de Montluçon
IUT de Mulhouse
IUT de Nancy-Brabois
IUT de Nantes
IUT de Nîmes
IUT de Nice
IUT de Poitiers
IUT de Rennes
IUT de Rouen
IUT de Saint-Dié des Vosges
IUT de Saint-Etienne
IUT de Salon de provence
IUT Sénart-Fontainebleau
IUT de Tarbes
IUT de Toulon et du Var
IUT « A » Toulouse
IUT de Tours
IUT de Troyes
IUT de Valenciennes
IUT de Vélizy
IUT de Ville d'Avray
IUT de Villetaneuse

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Programme pédagogique national 2013 DUT GEII (PDF)
 IUT en Ligne : campus électronique des IUT

Diplôme universitaire de technologie